420 — o ano
420 (cultura canábica)
420 (vela)

0420